Feldhockey-Bundesliga 2013/14 meint:

 Feldhockey-Bundesliga 2013/14 (Damen)
 Feldhockey-Bundesliga 2013/14 (Herren)